Davenport se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Edward Davenport
 Tim R.B. Davenport